Ruder est un nom de famille porté par :
 Emil Ruder (1914 - 1970), typographe et graphiste suisse
 Gardy Ruder (1954 - ), poétesse allemande

Voir aussi 
 Ruder Than You, un groupe de ska américain